Madalena steht für:

 weiblicher Vorname, siehe Maddalena (Vorname) #Madalena

Madalena ist der Name folgender Orte

in Portugal:
 Madalena (Amarante), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Amarante
 Madalena (Chaves), Gemeinde im Concelho de Chaves
 Madalena (Lissabon), Gemeinde im Concelho de Lisboa
 Madalena (Paredes), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Paredes
 Madalena (Tomar), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Tomar
 Madalena (Vila Nova de Gaia)
 Madalena (Azoren)
 Madalena do Mar

in Brasilien:
 Madalena (Ceará)
 Madalena (Recife)

in São Tomé und Príncipe:
 Madalena (São Tomé)

Siehe auch:
 Maddalena